Првич:

 Првич — остров в Хорватии, в жупании Шибеник-Книн.
 Првич — остров в Хорватии, в Приморско-Горанской жупании.